Een analogie is een overeenkomst tussen twee zaken. Het object van de analogie is analogon. Analogieën worden vaak in redeneringen gebruikt.

Analogie kan verwijzen naar:
 Analogie (biologie), structuren met gelijkende functies, die evolutionair gezien afzonderlijk tot stand zijn gekomen
 Analogie (geschiedenis)
 Analogie (psychologie), een overeenkomst tussen twee objecten en begrippen
 Analogie in de scheikunde
 Analogie (taalkunde), relaties die te benoemen of te veronderstellen zijn op grond van overeenkomsten of vergelijkingen tussen twee ongelijksoortige ideeën of elementen
 Analogiebewijs, een redeneervorm waarbij op grond van een vergelijking met een ander geval een conclusie wordt afgeleid
 Analoog, type technologie en de in sommige gevallen daarmee gepaard gaande signalen
 Analoog signaal, een zowel in tijd als amplitude continu signaal en is direct gerelateerd of analoog aan het weer te geven origineel
 Analogon, een chemische verbinding met dezelfde biologische werking als een andere stof
 Hydraulische analogie